Hippurella är ett släkte av nässeldjur. Hippurella ingår i familjen Plumulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Hippurella